Geelborstorpheusmierkruiper
 Guyanaorpheusmierkruiper
 Manicoréorpheusmierkruiper
 Peruaanse orpheusmierkruiper
 Rondoniaorpheusmierkruiper
 Spix' orpheusmierkruiper